Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 6. und 7. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameister wurde der Belgier Thomas Van Der Plaetsen. Silber ging an Adam Sebastian Helcelet aus Tschechien. Der Serbe Mihail Dudaš errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord geriet auch bei diesen Europameisterschaften nie in Gefahr.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
6./7. Juli 2016

Zwei Wettbewerbe:

Die Zehnkämpfer:

Videos 
 Decathlon Men 400m Heat 3 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 2. März 2020
 Decathlon Men 400m Heat 4 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 2. März 2020
 218 Decathlon 1500m H1 Men's HD European Athletics Championships Amsterdam 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 2. März 2020

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 2. März 2020
 Men Decathlon European Championship 2016 Amsterdam auf todor66.com, abgerufen am 2. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 2. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 2. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf Manner